Schmuckstück ist 
 ein einzelnes Stück Schmuck
 der Titel des Filmes Das Schmuckstück